Jéssica Miroslava Eterovic Pozas je bila čileanska kandidatkinja na natjecanju za Miss svijeta 1993. godine.

Hrvatskog je podrijetla.

Izvori 

Pobjednice čileanskog natjecanja za Miss svijeta
Hrvati u Čileu